

Presentación previa 
Benoît Paire fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Andréi Rubliov derrotó en la final a Paul-Henri Mathieu.

Cabezas de serie 

  Paul-Henri Mathieu (Finalista)
  Sergiy Stakhovsky (Baja)
  Jan-Lennard Struff (Segunda ronda)
  Lukáš Lacko (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Pierre-Hugues Herbert ''(Baja)
  Adam Pavlásek ''(Primera ronda)
  Kenny de Schepper ''(Primera ronda)
  Karen Jachanov ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Quimper 2016